Пулитцеровская премия за международный репортаж (англ. Pulitzer Prize for International Reporting) — номинация Пулитцеровской премии, существующая с 1948 года. В 1942—1948 годах международную повестку относили к номинации «За телеграфный репортаж (международная)».

За выдающийся пример освещения международных событий в ежедневных, воскресных или, по крайней мере, еженедельных газетах Соединённых Штатов.

История 
С момента создания Пулитцеровской премии жюри и попечительский совет неоднократно подчёркивали важность международной журналистики. Но отдельной номинации для зарубежных материалов не существовало. Так, первую Пулитцеровскую премию за освещение международных событий получил , представивший серию материалов «Внутри Германской империи» в номинации «За лучший репортаж» в 1917 году. Награждение подчеркнуло важность международной журналистики, но в последующие 12 лет лауреатами становились работы, освещавшие национальные и локальные проблемы. Только в годы перед Второй мировой войны работы лауреатов стали освещать международные события, в частности, в номинации «За карикатуру».

В 1924—1933 годах премия стала неотъемлемой частью профессии и начала восприниматься как индикатор достижений журналиста. По мнению ряда исследователей, это произошло во многом благодаря номинированным международным материалам, представленным в разных категориях. Например, с 1929 выделили отдельную номинацию для корреспондентов, куда нередко относили международные репортажи. В 1942 году в дополнение к ней попечительский совет учредил номинацию «За телеграфный репортаж — международный». Она была создана, чтобы отметить выдающиеся материалы военных журналистов, депеши и сообщения которых освещали события в зонах боевых действий. Тем не менее жюри премии с трудом разделяло номинантов между категориями, а в последние годы Второй мировой войны участников обеих номинаций назначали члены единого жюри.

В 1948 году две категории «За корреспонденцию» и «За телеграфный репортаж (международная)» объединили в одну — «За освещение международной темы».

Соотношение регионов, освещённых материалами лауреатов Пулитцеровской премии за освещение международной темы, по состоянию на 2016 год

Лауреаты

Премия за телеграфный репортаж (международная)

Премия за международный репортаж

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Номинации Пулитцеровской премии